Kite, puede referirse a:

 Kite, miniserie de anime.
 Kite (canción de U2), canción de U2.
 Kite (Georgia), ciudad ubicada en el condado de Johnson Georgia, Estados Unidos.
 Kite buggy, deporte.